Reerslev Sogn henviser til flere artikler:
 Reerslev Sogn (Kalundborg Kommune) – et sogn i Kalundborg Kommune og i Kalundborg Provsti
 Reerslev Sogn (Høje-Taastrup Kommune) – et sogn i Høje-Taastrup Kommune og i Høje Taastrup Provsti